«Сибиряки» — детский художественный фильм режиссёра Льва Кулешова.

Первая роль в кино Александры Харитоновой, Александра Кузнецова, Саши Пупко и Марии Виноградовой.

Сюжет 
В новогоднюю ночь старый охотник  рассказывает Сереже и Пете народное предание о том, как И. В. Сталин с помощью одного охотника бежал из ссылки и как в память об этом Сталин подарил ему свою трубку. Охотник погиб в гражданскую войну, а трубка осталась у другого охотника-партизана. Мальчики решают разыскать трубку и подарить её Сталину.

В ролях 
 Александра Харитонова — ученица 6-го класса Валя
 Александр Кузнецов — ученик 6-го класса Серёжа Крылов
 Саша Пупко — ученик 5-го класса Петя
 Мария Виноградова — ученица 6-го класса Галка
 Михаил Геловани — И. В. Сталин
 Даниил Сагал — охотник Алексей, дядя Вали
 Тамара Альцева — учительница Анна Фёдоровна
 Георгий Милляр — дед Яков
 Александра Хохлова — Пелагея, мать Серёжи
 Андрей Файт — Василий Васильевич, доктор
 Андрей Горчилин — председатель колхоза
 Сергей Комаров — Терентий
 Дмитрий Орлов — Дошиндон, старый охотник

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Александр Витензон
 Режиссёры: Лев Кулешов
 Второй режиссёр: Александра Хохлова
 Ассистенты режиссёра: И.Градов и М.Пугачевская-Шехтер
 Оператор: Михаил Кириллов
 Второй оператор: А.Спиридонов
 Оператор комбинированных съёмок: К.Алексеев
 Ассистент оператора: Ю.Разумов
 Художники: Леонид Оболенский
 Монтаж: Лев Кулешов, К.Рутштейн
 Ассистент по монтажу: К.Рутштейн
 Композитор: Зиновий Фельдман
 Звукооператор: Николай Озорнов
 Директор картины: О.Колодный

См. также 
 Новоудинский музей Сталина

Ссылки 

Фильмы Льва Кулешова
Фильмы:Персонаж:Иосиф Сталин
Фильмы СССР 1940 года
Детские фильмы СССР
Фильмы о Сибири и Дальнем Востоке России